Ку́зина — женская форма русской фамилии .
 Кузи́на — двоюродная сестра.

Известные носительницы  
 Кузина, Екатерина Викторовна (род. 1991) — российская легкоатлетка.
 
 Кузина, Ольга Владимировна (род. 1973) — российская актриса.
 Кузина, Светлана Владимировна (род. 1975) — российская ватерполистка.
 

 Топонимы 
 Кузина — река в Томской области и Красноярском крае.

См. также